Дубники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубники — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Дубники — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Дубники — деревня в Ворнянском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Дубники — хутор в Михалишковском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Дубники — деревня в Любанском районе Минской области.
 Дубники — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Дубники — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Дубники — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Дубники — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Дубники — другое название исчезнувшей деревни Дубник в Краснокамском районе Башкортостана.
 Дубники — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Дубники — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Дубники — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Дубники — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Дубники — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

См. также 
 Дубник